Juurikkasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Juurikkasaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Juurikkasaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar